Deux communes d’Irlande du Nord sont nommées Dromore :
 Dromore, dans le comté de Down ;
 Dromore, dans le comté de Tyrone.
 Dromore est une localité de l'Île-du-Prince-Édouard au Canada.

Voir aussi 
 Dromore West, dans le comté de Sligo, en Irlande.